HMS Trumpeter () — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Trumpeter (D09) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Bastian (CVE-37)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Trumpeter».
 HMS Trumpeter (P294) — патрульний катер типу «Archer». Збудований у 1988 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі

Кораблі ВМС Великої Британії